Le  Grand Prix moto de Malaisie 2016 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2016. 

Cette  du Grand Prix moto de Malaisie s'est déroulée du 28 au 30 octobre sur le circuit international de Sepang.

Classement des MotoGP 
Initialement prévue sur 20 tours, la course n'en comptera finalement que 19 en raison des conditions météo.

Classement Moto2

Classement Moto3 
Initialement prévue sur 18 tours la course n'en comptera finalement que 13, interrompue par un drapeau rouge. Les deux tiers de la distance totale ayant été parcourus la course ne reprendra pas.

Source

Notes et références 

Grand Prix moto de Malaisie
Sport en Malaisie en 2016
Sport en octobre 2016
Malaisie